

Нью-Сейлем — місто, штат Массачусетс
 Нью-Сейлем — місто, штат Північна Дакота
 Нью-Сейлем — місто, штат Пенсільванія
 Нью-Сейлем — селище в окрузі Пайк, штат Іллінойс
 Нью-Сейлем — переписна місцевість в окрузі Файєтт, штат Пенсильванія